Lijst van olympische medaillewinnaars wielersport (baan), vanaf 1896.
 Lijst van olympische medaillewinnaars wielersport (weg), vanaf 1896.
 Lijst van olympische medaillewinnaars wielersport (mountainbike), vanaf 1996.
 Lijst van olympische medaillewinnaars wielersport (BMX), vanaf 2008.